Дискография метал-группы Sepultura, одной из групп, оказавших наибольшее влияние на развитие дэт, трэш, грув и ню-метала.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Концертные записи

Синглы 

 «Arise» (Roadrunner, 1991)
 «Dead Embryonic Cells» (Roadrunner, 1991)
 «Under Siege (Regnum Irae)» (Roadrunner, 1991)
 «Refuse/Resist» (Roadrunner, 1993)
 «Territory» (Roadrunner, 1993)
 «Slave New World» (Roadrunner, 1994)
 «Roots Bloody Roots» (Roadrunner, 1996)
 «Ratamahatta» (Roadrunner, 1996)
 «Attitude» (Roadrunner, 1996)
 «Choke» (Roadrunner, 1998)
 «Against» (Roadrunner, 1999)
 «Tribus» (Roadrunner, 1999)
 «Mindwar» (SPV, 2003)
 «Bullet the Blue Sky» (SPV, 2003)
 «Convicted In Life» (SPV, 2006)
 «Kairos» (Nuclear Blast, 2011)

Клипы 
 «Inner Self» (1990)
 «Arise» (1991)
 «Dead Embryonic Cells» (1991)
 «Refuse/Resist» (1993)
 «Territory» (1993)
 «Slave New World» (1993), позиция #46 в British Singles Chart
 «Roots Bloody Roots» (1996)
 «Attitude» (1996)
 «Ratamahatta» (1996)
 «Choke» (1998)
 «Bullet the Blue Sky» (2003)
 «Mindwar» (2003)
 «Refuse/Resist» (Живое исполнение, 2005)
 «Convicted in Life» (2006)
 «Ostia» (2008)
 «We've Lost You» (2009)
 «What I Do!» (2009)
 «The Vatican» (2013)

Примечания 

Sepultura
Sepultura
Альбомы Sepultura